Romeinse brug (Porto Torres) - brug in Sardinië, Italië
 Romeinse brug van Pietralunga - brug in Sicilië, Italië
 Ponte Leproso - de Romeinse brug in Benevento, Italië
 Romeinse brug (Vaison-la-Romaine) - brug in Frankrijk
 Romeinse brug van Maastricht - Nederland
 Romeinse Maasbrug bij Cuijk - Nederland
 Romeinse brug van Keulen - Duitsland
 Römerbrücke (Trier) - Duitsland
 Brug van Alcántara - Spanje
 Brug van Constantijn (Arles) - Frankrijk
 Brug van Constantijn (Donau) - Romeinse brug over de Donau tussen wat nu Roemenië en Bulgarije is